Saint-Cyr (von Cyriacus) steht für:
  die französische Militärschule Saint-Cyr
  den Titel einer Operette von Rudolf Dellinger
  Fort de Saint-Cyr, eine Festung im Département Yvelines
  ein von Madame de Maintenon, der langjährigen Mätresse von Ludwig XIV., gegründetes Internat für mittellose, adlige Töchter

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Cyr (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Cyr (Haute-Vienne), Département Haute-Vienne
 Saint-Cyr (Manche), Département Manche
 Saint-Cyr (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Saint-Cyr (Vienne), Département Vienne

Gemeinden mit Namenszusatz in Frankreich:
 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Département Rhône
 Saint-Cyr-de-Favières, Département Loire
 Saint-Cyr-de-Salerne, Département Eure
 Saint-Cyr-des-Gâts, Département Vendée
 Saint-Cyr-de-Valorges, Département Loire
 Saint-Cyr-du-Bailleul, Département Manche
 Saint-Cyr-du-Doret, Département Charente-Maritime
 Saint-Cyr-du-Gault, Département Loir-et-Cher
 Saint-Cyr-du-Ronceray, Département Calvados
 Saint-Cyr-en-Arthies, Département Val-d'Oise
 Saint-Cyr-en-Bourg, Département Maine-et-Loire
 Saint-Cyr-en-Pail, Département Mayenne
 Saint-Cyr-en-Talmondais, Département Vendée
 Saint-Cyr-en-Val, Département Loiret
 Saint-Cyr-la-Campagne, Département Eure
 Saint-Cyr-la-Lande, Département Deux-Sèvres
 Saint-Cyr-la-Rivière, Département Essonne
 Saint-Cyr-la-Roche, Département Corrèze
 Saint-Cyr-la-Rosière, Département Orne
 Saint-Cyr-le-Chatoux, Département Rhône
 Saint-Cyr-l’École, Département Yvelines
 Saint-Cyr-le-Gravelais, Département Mayenne
 Saint-Cyr-les-Champagnes, Département Dordogne
 Saint-Cyr-les-Colons, Département Yonne
 Saint-Cyr-les-Vignes, Département Loire
 Saint-Cyr-Montmalin, Département Jura
 Saint-Cyr-sous-Dourdan, Département Essonne
 Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Département Rhône
 Saint-Cyr-sur-Loire, Département Indre-et-Loire
 Saint-Cyr-sur-Menthon, Département Ain
 Saint-Cyr-sur-Mer, Département Var
 Saint-Cyr-sur-Morin, Département Seine-et-Marne

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Saint-Cyr-l’École im Département Yvelines
 Kanton Saint-Cyr-sur-Loire im Département Indre-et-Loire

St. Cyr ist der Familienname folgender Personen:
  André Saint-Cyr (*  1930), kanadischer Benediktinermönch, Chorleiter und Gregorianikexperte
  Claude Carra Saint-Cyr (1760–1834), französischer General
  Johnny St. Cyr (1890–1966), US-amerikanischer Banjo-Spieler und Gitarrist
  Henri Saint Cyr (1902–1979), schwedischer Dressurreiter
  Laurent de Gouvion Saint-Cyr (1764–1830), Marschall und Pair von Frankreich
  Lili St. Cyr (1918–1999), US-amerikanische Stripperin
  Renée Saint-Cyr (1904–2004; eigentlich Marie-Louise Vittore), französische Schauspielerin

Siehe auch:
  Vaux Saint Cyr